Le dolmen de la Lauze est un dolmen situé à Banne, en France.

Description

Localisation 
Le dolmen est situé sur la commune de Banne, dans le département français de l'Ardèche. Le premier qui inventoria et décrit le Dolmen de la Lauze est Jules de Malbos (1782-1867), savant géologue et spéléologue ardéchois.

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'Ardèche

Liens externes

Références 

Lauze
Monument historique en Ardèche
Monument historique classé en 1889
Lauze